Le patronyme néerlandais Bossche renvoie à une origine près d'un bois ou une forêt (dialectal, dérivé du :nl:bos).  correspond au français Dubois. Voir aussi le patronyme .

Personnalités 
 Agnes van den Bossche, une peintre flamande du .

Odonyme 

rue Alphonse Vanden Bossche rue bruxelloise d'Evere.

Patronyme flamand
Patronyme néerlandais